Jeff Ulmer, né le , est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue en position d’attaquant.

Son frère Jason Ulmer est également hockeyeur professionnel.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Hounds de Notre Dame || SJHL || 64 || 25 || 35 || 60 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 29 || 5 || 3 || 8 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 26 || 6 || 11 || 17 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 32 || 12 || 12 || 24 || 44 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 38 || 16 || 20 || 36 || 46 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Aeros de Houston || IHL || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || 11 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2000-2001 || Rangers de New York || LNH || 21 || 3 || 0 || 3 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 48 || 11 || 14 || 25 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73 || 9 || 17 || 26 || 65 || 5 || 0 || 1 || 1 || 11
|-
| 2002-2003 || Senators de Binghamton || LAH || 57 || 8 || 12 || 20 || 40 || 13 || 0 || 1 || 1 || 30
|-
| 2003-2004 || Cardiff Devils || EIHL || 9 || 9 || 9 || 18 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Lukko || SM-Liiga || 34 || 13 || 8 || 21 || 67 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || Bears de Hershey || LAH || 80 || 22 || 29 || 51 || 47 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Hamburg Freezers || DEL || 51 || 23 || 15 || 38 || 73 || 6 || 2 || 4 || 6 || 18
|-
| 2006-2007 || Frankfurt Lions || DEL || 52 || 22 || 16 || 38 || 42 || 8 || 3 || 2 || 5 || 14
|-
| 2007-2008 || Frankfurt Lions || DEL || 55 || 20 || 33 || 53 || 65 || 12 || 4 || 6 || 10 || 14
|-
| 2008-2009 || HK Dinamo Minsk || KHL || 13 || 3 || 1 || 4 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 12 || 1 || 3 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || MODO Hockey || Elitserien || 27 || 8 || 7 || 15 || 45 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Frankfurt Lions || DEL || 56 || 37 || 37 || 74 || 22 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2010-2011 || Metallurg Novokuznetsk || KHL || 24 || 2 || 1 || 3 || 15 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Linköping || Elitserien || 29 || 6 || 3 || 9 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Düsseldorfer EG || DEL || 52 || 12 || 20 || 32 || 32 || 7 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2012-2013 || Tappara || SM-Liiga || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 8 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2013-2014  || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 27 || 9 || 14 || 23 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || HC Innsbruck || EBEL || 26 || 13 || 7 || 20 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || HC Innsbruck || EBEL ||  	54 	||22		||20	||42	||40 	 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || HC Innsbruck || EBEL || 54 || 21 || 16 || 37 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Braehead Clan || EIHL || 6 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Frederikshavn White Hawks || Metal ligaen || 34 || 15 || 14 || 29 || 14 || 15 || 5 || 6 || 11 || 12
|-
| 2017-2018 || EHC Lustenau ||  AlpHL || 27 || 14 || 19 || 33 || 12 || - || - || - || - || -

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2013
 Promu en LNA avec le Lausanne HC en 2013

Notes et références 

Naissance en avril 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du MODO hockey
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Tappara
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du Braehead Clan
Joueur du EHC Lustenau
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord